Voyenno-Vozdushnye Sily è un termine russo che significa aeronautica militare. Può riferirsi a:

Voenno-vozdušnye sily SSSR – aeronautica militare sovietica
Voenno-vozdušnye sily Rossijskoj Federacii – aeronautica militare della Federazione Russa